Gower Street peut faire référence à :
 Gower Street, une rue de Los Angeles, en Californie.
 Gower Street, une rue de Londres.